Biekol se može odnositi na:

 6,6'-Biekol
 8,8′-Biekol